Six navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Queenborough :
 le , un yacht construit en 1671 et vendu en 1771 ;
 le , un navire de ligne de sixième rang de 24 canons lancé en 1694 et vendu en 1719 ; 
 le , un navire de ligne de cinquième rang de 44 canons lancé en 1709 sous le nom de HMS Fowey. Il est renommé Queenborough en 1744 et vendu en 1746 ; 
 le , un navire de ligne de sixième rang de 24 canons lancé en 1747 et perdu dans un cyclone en 1761 ; 
 le , un cotre de 12 canons en service de 1800 à 1806 ;
 le , un destroyer de classe Q en service dans la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale puis dans la Royal Australian Navy de 1945 à 1972.

Queenborough